

Омеличі — присілок, Котельницький район, Кіровська область
 Омеличі — присілок, Оричівський район, Кіровська область